Svatý Martin má více významů.
 Martin z Tours – původně římský voják, který byl prohlášen za svatého
 Martin z Dumia – arcibiskup z Bragy
 Martin de Porres – patron sociální spravedlnosti, školství, televize a míšenců
 Svatý Martin (ostrov) – tropický ostrov v Karibiku, který je rozdělen mezi Francii a Nizozemské království:
 Svatý Martin (francouzská část) – francouzská část ostrova
 Svatý Martin (nizozemská část) – nizozemská část ostrova